A 2022–2023-as magyar labdarúgó-bajnokság harmadik osztályát három csoportra osztva (nyugat, közép, kelet) hatvan csapat részvételével rendezik meg.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 
Kiesett a harmadosztályba

 Szolnoki MÁV FC, az NB II 18. helyezettjeként
 Budaörsi SC, az NB II 19. helyezettjeként
 III. Kerületi TVE, az NB II 20. helyezettjeként

Feljutott a másodosztályba

 KolorCity Kazincbarcika SC, az NB III Keleti csoport győzteseként
 HR-Rent Kozármisleny, az NB III Közép csoport győzteseként
 Credobus Mosonmagyaróvár, az NB III Nyugati csoport győzteseként

Feljutott a harmadosztályba

 Bánk-Dalnoki-Vác VLSE, Nógrád megyei I. osztály győzteseként, osztályozón keresztül
 Csornai SE, Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály győzteseként, osztályozón keresztül
 FC Hatvan, Heves megyei I. osztály győzteseként, osztályozó nélkül
 Karcagi SE, Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály győzteseként, osztályozó nélkül
 Körösladányi MSK, Békés megyei I. osztály győzteseként, osztályozón keresztül
 Majosi SE, Tolna megyei I. osztály győzteseként, osztályozón keresztül
 Móri SE, Fejér megyei I. osztály győzteseként, osztályozó nélkül
 Pénzügyőr SE, BLSZ I. osztály győzteseként, osztályozón keresztül
 PTE-PEAC, Baranya megyei I. osztály győzteseként, osztályozón keresztül
 Let's do it Technoroll - Teskánd KSE, Zala megyei I. osztály győzteseként, osztályozón keresztül
 Zsámbéki SK, Komárom-Esztergom megyei I. osztály győzteseként, a Pápa visszalépése miatt, a legjobb pontátlaggal rendelkező csapatként

NB I-es csapatként tartalékcsapatot indítanak
 Budapest Honvéd FC-MFA (Magyar Futball Akadémia)
 Debreceni VSC II
 Kecskeméti TE II
 Kisvárda Master Good II
 MOL Fehérvár FC II
 Ferencvárosi TC II
 Paksi FC II
 Puskás Akadémia FC II
 Újpest FC II
 Vasas FC II
 Zalaegerszegi TE FC II

Kiesett a negyedosztályba
 Salgótarjáni BTC, az NB III Keleti csoport 17. helyezettjeként
 Hidasnémeti VSC, az NB III Keleti csoport 18. helyezettjeként
 Tállya KSE, az NB III Keleti csoport 19. helyezettjeként
 Törökszentmiklósi FC, az NB III Keleti csoport 20. helyezettjeként
 B Build Mohács, az NB III Közép csoport 17. helyezettjeként
 Dabas-Gyón FC, az NB III Közép csoport 18. helyezettjeként
 Rákosmente FC, az NB III Közép csoport 19. helyezettjeként
 Gerjeni SK, az NB III Közép csoport 20. helyezettjeként
 SC Sopron, az NB III Nyugati csoport 18. helyezettjeként
 Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, az NB III Nyugati csoport 19. helyezettjeként
 Tarr Andráshida SC, az NB III Nyugati csoport 20. helyezettjeként

Visszalépett a harmadosztálytól

 Pápai Perutz FC
 Vác FC

Csapatok és stadionok

Nyugati csoport

Közép csoport

Keleti csoport

A bajnokság állása

Csapatok eloszlása megyék szerint

Jegyzetek 

Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 3